Чарко Секо има више значења:

 Чарко Секо, Пабло Рентерија (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Секо (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику